

Geografia 
 Ramberg – comune della Renania-Palatinato in Germania

Persone 
 Hans Erik Ramberg – calciatore norvegese, centrocampista
 Hermann Ramberg – politico austriaco
 Johann Heinrich Ramberg – pittore tedesco
 Simen Ramberg Christensen – ex sciatore alpino norvegese